Roberto Forges Davanzati ist der Name folgender Personen:

* Roberto Forges Davanzati (Politiker) (1880–1936), italienischer Journalist und Politiker
 Roberto Forges Davanzati (Kameramann), italienischer Kameramann